Черёмушки — остановочный пункт Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги в пригороде города Иркутска. На платформе останавливаются большая часть электропоездов. Поезда дальнего следования не останавливаются. Остановочный пункт имеет 2 низкие платформы. Платформа расположена между садовыми товариществами Черёмушки и Мичуринец-2. Время движения от станции Иркутск-Пассажирский составляет 21 минуту.

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области